Bagrow ist der Familienname von:

 Leo Bagrow (1881–1957), russischer Kartographiehistoriker
 Nikolai Wassiljewitsch Bagrow; russische Schreibweise von Mykola Bahrow (1937–2015), sowjetisch-ukrainischer Geograph, Politiker und Universitätsrektor